Loki steht für:
 Loki, nordische Gottheit
 Loki (Rakete), US-amerikanische Höhenforschungsrakete
 Loki Software, US-amerikanisches Unternehmen für die Portierung von Linuxspielen
 Loki (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie im Jahr 2021
 eine Nutzpflanze aus der Familie der Taccaceae, siehe Ostindische Pfeilwurz
 eine Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Loki
 Kurzbezeichnung von Lokichoggio, Ort im Nordwesten Kenias
 den Rufnamen von Hannelore „Loki“ Schmidt (1919–2010)

LOKI steht für:
 LOKI (Zeitschrift), Schweizer Modelleisenbahnzeitschrift

Siehe auch:
 Locci
 Logi (Begriffsklärung)
 Loci

Abkürzung